Дэвис, Эрик
 Дэвис, Эрик () — американский актёр.
 Дэвис, Эрик — американский бейсболист.
 Дэвис, Эрик () — американский философ.
 Дэвис, Эрик (род. 1991) — панамский футболист, защитник.